Mann este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Anthony Mann (1906-1967), actor și regizor american
 Erika Mann (politician) (n. 1950), om politic german
 Hank Mann (1887-1971), actor american
 Heinrich Mann (1871-1950), scriitor german
 Klaus Mann (1906-1949), scriitor german
 Leslie Mann (n. 1972), actriță americană 
 Michael Mann (n. 1943), regizor și producător de film american
 Phillip Mann (1942-2022), scriitor britanic
 Thomas Mann (1875-1955), scriitor și eseist german
 Thomas Mann (politician) (n. 1946), om politic german
 William M. Mann (1886-1960), entomolog american